DAP — многозначная аббревиатура, может иметь следующие значения:
 DAP () — условия поставки.
 DAP () — Немецкая рабочая партия, партия-предшественник Немецкой национал-социалистической рабочей партии.
 DAP () — гидрофосфат аммония.
 DAP () — диаминопимелиновая кислота.
 DAP () — протокол для доступа к службе каталога в локальной вычислительной сети (см. X.500).
 См. также 
 LDAP () — протокол доступа прикладного уровня к службе каталогов.
 ДАП